Бабулла:

Бабулла (باب الله — «Врата Аллаха») — индомусульманское мужское имя, семантически перекликается с названием легендарного города Вавилон («Врата Бога»).
 Султан Бабулла (1570—1583) — правитель султаната Тернате на Молуккских островах Индонезии.
 Аэропорт Бабулла на острове Тернате, назван в честь Султана Бабуллы.

См. также 
 Баб-Абдаллах — деревня в Сирии.

Литература 
 Имя и история. А.Гафуров. Москва 1987.